Objekt har flere betydninger:
 Objekt (genstand) – er en genstand eller en ting.
 Interstellart objekt
 Objekt (forsøg) – er genstanden for en iagttagelse.
 Objekt (grammatik) – er et sætningsled i grammatikken.
 Objekt (filosofi) – er et udtryk inden for filosofi.
 Objekt (matematik) – er et udtryk inden for matematik.
 Objekt (datalogi) – er en bestemt datastruktur inden for datalogiens verden.